Михна — многозначный термин.

 Михна () — «испытание», которому с 833 года подвергались исламские богословы в абассидском халифате.
 Михна — деревня в Иордании.
 Михна, Адам Вацлав (ум. 1676) — чешский католический раннебарочный поэт, композитор и органист.
 Михна, Марта (урождённая Зелиньска; род. 1978) — немецкая, ранее польская, шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1999).